Juan est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et son origine
Juan est la forme espagnole du prénom Jean.

Les Juan sont fêtés le 17 mars.

Personnages remarquables
Juan Atkins est un DJ faisant partie des pionniers de la musique techno.
Juan Ponce de León, conquistador espagnol,
Jean de la Croix
Juan d'Autriche (1545-1578), général espagnol,
Juan de Valdés Leal, peintre espagnol,
Juan José d'Autriche, général espagnol au 
Juan Pablo Duarte, homme politique dominicain,
Juan Gris, peintre espagnol,
Juan Perón, président de l'Argentine,
Juan O'Gorman, architecte mexicain,
Juan Rulfo, écrivain et photographe mexicain,
Juan Antonio Bardem, réalisateur espagnol,
Juan Benet, écrivain espagnol,
Juan Goytisolo, écrivain espagnol,
Juan Marsé, écrivain espagnol,
Juan Carlos  d'Espagne
Juan Gabriel, chanteur espagnol,
Juan Diego Florez, ténor péruvien,
Juan Dellaglio, acteur et comédien mexicain
Juan Silveira dos Santos, dit Juan, joueur de football brésilien,
Juan Smith, joueur de rugby sud-africain.
Juan Martín Hernández, joueur de rugby international argentin.
Juan José Imhoff, joueur de rugby international argentin. 
Juan Pablo Orlandi, joueur de rugby à XV.
Juan Rom, auteur et illustrateur français.
Juan Benigno Vela, homme politique équatorien.

Patronymie 

 Diao Xiao Juan (née en 1986), coureuse cycliste hongkongaise
 Jimmy Juan (né en 1983), footballeur français
 Meng Zhao Juan  (née en 1989), coureuse cycliste hongkongaise

Fictions
 Don Juan est un personnage littéraire dont le nom sert à désigner un séducteur : voir aussi Dom Juan ou le Festin de pierre.
 Juan Diego Cuauhtlatoatzin, personnage mexicain légendaire et saint catholique.
 Juan Taberner, personnage de la série Un, dos, tres.

Toponymie
 Golfe Juan est un golfe du littoral français de la Méditerranée ;
 Golfe-Juan et Juan-les-Pins sont des stations touristiques méditerranéennes située le long du Golfe Juan.

Divers
 Juan est le nom de deux ouragans :
 Ouragan Juan (1985) de catégorie 1 ;
 Ouragan Juan de 2003, plus célèbre car il a conduit au retrait de ce nom des listes ultérieures.

Voir aussi 
 

Prénom espagnol